Die Endrunde um die Deutsche Basketballmeisterschaft der Frauen 1956 fand vom 12. bis 13. Mai 1956 zeitgleich mit den Titelkämpfen der Männer in Düsseldorf statt. Die vier qualifizierten Mannschaften ermittelten in einem K.-o.-System den zehnten deutschen Basketballmeister der Frauen. Das Turnier gewann der Heidelberger TV, der als Titelverteidiger in den Wettbewerb gestartet war und sich im Finale mit 69:46 (35:12) gegen den Hamburger SV durchsetzen konnte. Dritter wurde der USC Heidelberg, den vierten Platz belegten die Neuköllner Sportfreunde.

Turnierplan

Einzelnachweise 

1956
Basketballveranstaltung 1956